Hackler ist

 das österreichische Wort für Schwerarbeiter, danach benannt die umstrittene Hacklerregelung („Wort des Jahres“ 2003)
 Dieter Hackler (* 1953), deutscher Ministerialbeamter, ehemaliger Bundesbeauftragter für den Zivildienst